Монета в один сантим типа «Колос» () выпускалась в течение срока выхода франка с изображением сеятельницы. Выпуск был завершён в связи с переходом на евро.

Монеты номиналом 2 сантима и 5 сантимов 1960 выпускались также из нержавеющей стали.

Таблица монет изображением колоса

Памятные монеты 
Памятные монеты номиналом в один сантим не выпускались.

Ссылки 
 «Valeur des Monnaies de France» de René Houyez éditions GARCEN

См. также 
 Французский франк

Примечания 

Монеты Франции
Номиналы в сантимах